Saint Vitus
Vitus Bering
Vitus (filme)

Desambiguação